Oguni peut faire référence à plusieurs lieux au Japon :
 Oguni, une ville de la préfecture de Kumamoto ;
 Oguni, un bourg de la préfecture de Yamagata.